Юзо́вский — фамилия. Известные носители:

 Юзовский, Иосиф Ильич (настоящая фамилия Бурштейн, 1902—1964) — советский театральный критик и литературовед.
 Юзовский, Михаил Иосифович (1940—2016) — советский кинорежиссёр и театровед, сын И. И. Юзовского.
 Юзовский, Мичислав Михайлович (род. 1965) — актёр и режиссёр, сын М. И. Юзовского.

См. также Ю́зовский — связанный с Юзовкой (Донецком):

 Юзовский металлургический завод
 Юзовский округ Донецкой губернии (1919—1924)